T’ung Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhou He (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Tong Jiang, vattendrag, Sichuan, 
 Ting Jiang, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar